Shaken (von englisch shake „schütteln“) steht für:
 eingedeutschte Verbform zum Mixen mit einem Cocktail-Shaker

japanisch:
 Shaken (車剣), eine kurze Wurfwaffe, siehe Shuriken
 Shaken (Hauptuntersuchung) (車検), eine Kraftfahrzeuguntersuchung ähnlich der deutschen Hauptuntersuchung

Siehe auch:
 Shaker (Begriffsklärung)